Gary Alexander Neville (n. 18 februarie 1975 în Bury, Greater Manchester) a fost un jucător de fotbal englez. Este cel mai selecționat fundaș dreapta din echipa națională a Angliei. Neville și-a început cariera pe Old Trafford ca fundaș central însă s-a considerat că era prea mic pentru acea poziție și a fost trecut pe banda dreaptă. În toată cariera a jucat numai la Manchester United, echipă cu care a câștigat multe trofee.

Palmares

Cu echipa
Premier League (8): 1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2008–09
Cupa FA (3): 1995–96, 1998–99, 2003–04
Cupa Ligii (2): 2005–06, 2009–10
FA Community Shield (3): 1996, 1997, 2008
UEFA Champions League (1): 1998–99, 2007-08
Cupa Intercontinentală (1): 1999
Campionatul Mondial al Cluburilor FIFA (1): 2008

Individual 
 Echipa anului PFA: 1997, 1998, 1999, 2005, 2007
 Echipa deceniului (1992/3 – 2001/2)

Statistici

Club

Legături externe
 Gary Neville pe manutd.com
 

Nașteri în 1975
Fotbaliști englezi
Fundași
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2006
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 1998
Oameni în viață